Haugh ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Haugh (* 1995), US-amerikanischer Hammerwerfer
 Karl Joseph Haugh (1812–1886), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Thomas J. Haugh (* 1943), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Haugh steht für:

 Haugh (Einheit), Maßeinheit für die Qualität von Eiern

Siehe auch:
 Haug (Begriffsklärung)
 Hauch